Европейските маршрути за пешеходен туризъм са мрежа от туристически пътеки, преминаващи през няколко европейски страни.

Към 2012 г. съществуват 11 официални маршрута, проектирани от Европейската асоциация за пешеходен туризъм, както и 1 незавършен маршрут.

Маршрути

Източници 

Маршрути за пешеходен туризъм в Европа
Международен туризъм